

Сеч () — поселення в общині Кочев'є, регіон Південно-Східна Словенія.

Сеч — село, громада округу Пр'євідза, Тренчинський край.
 Долна Сеч — село, громада округу Левіце, Нітранський край.
 Рімавска Сеч — село, громада в окрузі Рімавска Собота, Банськобистрицький край.